As I Lay Dying (roman), boek van William Faulkner uit 1930.
As I Lay Dying (film), een verfilming van Faulkners gelijknamige boek uit 2013, onder regie van James Franco
As I Lay Dying (band), metalcore band.